IV liga, grupa opolska, sezon 2013/2014 – 6. edycja rozgrywek piątego poziomu ligowego piłki nożnej mężczyzn w Polsce po reorganizacji lig w 2008 roku. Udział brało 16 drużyn z województwa opolskiego, grając systemem kołowym, w dwóch rundach: jesiennej i wiosennej. Opiekunem ligi był Opolski Związek Piłki Nożnej. Sezon ligowy rozpoczął się 10 sierpnia 2013 roku, a ostatnie mecze rozegrane zostały 14 czerwca 2014 roku.

Drużyny 
W grupie opolskiej IV ligi występowało 16 zespołów z województwa opolskiego. Walczyły one o dwa miejsca premiowane awansem do III ligi opolsko-śląskiej.

|

|}
Objaśnienia:
 LKS Skalnik Gracze, decyzją zarządu klubu, zrezygnował z awansu do III ligi, grupy opolsko-śląskiej. Drużyna w sezonie 2013/2014 będzie grała w IV lidze opolskiej.
 KS Krasiejów, decyzją zarządu klubu, zrezygnował z awansu do IV ligi, grupy opolskiej. Drużyna w sezonie 2013/2014 będzie grała w lidze okręgowej, grupa opolska I. W jej miejsce awans do IV ligi opolskiej uzyskała Naprzód Jemielnica.
 MKS II Kluczbork, decyzją zarządu klubu, został wycofany z rozgrywek IV ligi, grupa opolska.  Decyzja klubu podyktowana była problemem z finansowaniem drużyny oraz tym, że większość zawodników zespołu rezerw posiada wiek juniora i może występować w lidze makroregionalnej juniorów.

Rozgrywki

Tabela 

|rowspan=9 style="background-color:white;"|

Wyniki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mistrz sezonu 2013/2014: Małapanew Ozimek

Awans do III ligi: Małapanew Ozimek, Skalnik Gracze 

Spadek do klasy okręgowej: LZS Starowice, MKS Gogolin, Otmęt Krapkowice, GLKS Kietrz, Naprzód Jemielnica

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 IV liga - tabela i wyniki
 Polski Związek Piłki Nożnej
 Opolski Związek Piłki Nożnej

Piąty poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
2013 w piłce nożnej
2014 w piłce nożnej
2013 w polskim sporcie
2014 w polskim sporcie